

Персоналии 
Лагард (Lagarde, LaGarde) — фамилия:

 Лагард, Жоселин (1924—1979) — жительница острова Таити во Французской Полинезии, номинированная на «Оскар» за свою единственную роль в фильме «Гавайи» (1966).
 Лагард, Кристин (род. 1956) — директор-распорядитель Международного валютного фонда.
 Лагард, Людовик (род. 1962) — французский театральный режиссёр.
 Лагард, Максим (род. 1994) — французский шахматист, гроссмейстер (2013).
 Лагард, Пауль де (1827—1891) — немецкий историк-востоковед, профессор в Геттингене.
 Лагард, Ромен (род. 1997) — французский гандболист.
 Лагард, Том (род. 1955) ― бывший американский баскетбольный игрок.

Составные фамилии 
 Мартино-Лагард, Паскаль (род. 1991) — французский легкоатлет, который специализируется в беге на 110 метров с барьерами.

Топонимы 
 Лагард — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Лагард — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Лагард — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 Лагард — коммуна во Франции, департамент Жер.
 Лагард () — коммуна во Франции, департамент Мозель.
 Лагард-Ашан — коммуна во Франции, департамент Жер.